Canada
Mapleton – municipalità dell'Ontario
 Regno Unito
Mapleton – parrocchia civile del Derbyshire
 Stati Uniti d'America
Mapleton – città della Contea di Cass, Dakota del Nord
Mapleton – villaggio della Contea di Peoria, Illinois
Mapleton – città della Contea di Monona, Iowa
Mapleton – città della Contea di Bourbon, Kansas
Mapleton – città della Contea di Aroostook, Maine
Mapleton – città della Contea di Blue Earth, Minnesota
Mapleton – borough della Contea di Huntingdon, Pennsylvania
Mapleton – città della Contea di Utah, Utah